est une planète de l'univers de fiction Star Trek.
 Thasus est un genre de punaise de la famille des Coreidae.